Matraque est un mot d'origine arabe pour désigner une arme de contact, utilisée en particulier par les forces de l'ordre, dont le tonfa est une déclinaison.

Québec
 Samedi de la matraque, émeute de 1964 au Québec lors de la visite de la reine Élisabeth II, sévèrement réprimée
 Lundi de la matraque, émeute de 1968 au Québec à la veille d'une élection fédérale, également réprimée
 Le lundi de la matraque, recueil de témoignages sur les événements de 1968, par Paul Rose et Jacques Lanctôt.
 Loi 111, législation anti-grèves surnommée « loi-matraque » par les syndicats, adoptée au Québec en 1983 et déclarée anticonstitutionnelle en 1994.

Sport
 El Matrag (« la matraque »), lutte traditionnelle nord-africaine.

Télévision
 Le jour de la raclée (Le jour de la frappe au Québec), épisode de la série d'animation Les Simpson qui comporte de nombreuses références à la symbolique de la matraque.